Vreeland bezeichnet:

 Vreeland (Niederlande), Ortschaft in der Provinz Utrecht
 USS Vreeland (FF-1068), Fregatte der United States Navy

Vreeland ist der Familienname folgender Personen:

 Albert L. Vreeland (1901–1975), US-amerikanischer Politiker
 Charles E. Vreeland (1852–1916), US-amerikanischer Marineoffizier
 Clark Vreeland († 2013), US-amerikanischer Musiker, Songwriter und Produzent
 Edward B. Vreeland (1856–1936), US-amerikanischer Politiker
 Diana Vreeland (1903–1989), US-amerikanische Modedesignerin, Kolumnistin, Kritikerin und Redakteurin
 Keith Vreeland (1937/38–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Shannon Vreeland (* 1991), US-amerikanische Schwimmerin

Siehe auch:
 Freeland